Фёдор Оом:
 Оом, Фёдор Адольфович (1826—1898) — один из воспитателей детей Александра II.
 Оом, Фёдор Фёдорович (1863—1945) — гофмейстер, тайный советник, сенатор.